En Pologne, Ustków peut désigner :

 Ustków, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Ustków, un village de la voïvodie de Łódź.